Ел Рохо има више значења:

 Ел Рохо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рохо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рохо (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рохо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рохо, Ел 57 (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику